Александр Гуляков:
 Гуляков, Александр Дмитриевич (род. 1956) — российский государственный деятель, генерал-майор милиции.
 Гуляков, Александр Иванович (1891—1923) — дважды Краснознамёнец.